Arad je lahko:
 Arad, mesto in istoimenski okraj v Romuniji
 Arad, Izrael, mesto v Južnem upravnem okrožju v Izraelu
 Arad, Iran, mesto v pokrajini Fars v Iranu